Чемпионат Европы по дзюдо 2005 года проходил в Роттердаме (Нидерланды) 20 — 22 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 2005 European Judo Championships Competition Results — Men and Women (International Judo Federation)

2005 год в дзюдо
Спорт в Нидерландах в 2005 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 2005 года
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
дзюдо